A Serra de Fátima leva este nome em homenagem à Nossa Sra. de Fátima

O Dia de Nossa Senhora de Fátima é celebrado em 13 de maio pela Igreja Católica, mas você sabe a história da Santa conhecida como "Santa dos Segredos"?

A tradição conta que Nossa Senhora apareceu há mais de 100 anos na cidade de Fátima, a 130 quilômetros de Lisboa, em Portugal.

Nossa Senhora teria aparecido para três crianças, pastores de ovelhas: Lúcia de Jesus, 10 anos, Francisco, 9, e Jacinta, 7. Eles ficaram conhecidos como "os três Pastorzinhos de Fátima".

Enquanto acompanhavam o rebanho de ovelhas, as crianças pararam para rezar o terço. Depois de recitar 50 ave-marias, a Santa apareceu.

Inicialmente, os meninos ficaram assustados, mas depois viram a Nossa Senhora, que estava envolta em uma grande luz, mais brilhante que o Sol. Nossa Senhora de Fátima pedia orações, sacrifícios e reparação das ofensas ao seu Imaculado Coração e a Deus.

Ela fez ainda um convite: que as crianças continuassem rezando e estivessem sempre no mesmo lugar nos próximos cinco meses, no dia 13, às 12h.

Ao longo dos meses, outras pessoas se juntaram ao trio e na última aparição. Conta-se que em 13 de outubro de 1917, cerca de 70 mil pessoas participaram. Foi assim que começou a devoção a Nossa Senhora de Fátima em Portugal, que depois se espalhou para diversos outros países.

O Segredo de Fátima

Nas aparições, Nossa Senhora de Fátima teria revelado segredos para as crianças. Eles ficaram ocultos por muito tempo e só foram revelados em 1941, através de um livro escrito por Lúcia.

O primeiro segredo teria sido a visão do Inferno; o segundo, a devoção ao Imaculado Coração de Maria e a conversão da Rússia. O terceiro tem relação com a perseguição sofrida pela igreja.

Oração a Nossa Senhora de Fátima

"Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três pastorzinhos tesouros de graças contidos na prática do vosso santo Rosário, incuti

profundamente em nossa alma o apreço em que devemos ter esta devoção, a vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da Redenção, que neles se comemoram, nos

aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça (…) que vos pedimos, se for para a glória de Deus e proveito de nossas almas.

Assim seja. Amém!

Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós!"